Olander ist der Familienname folgender Personen:
 Gösta Olander (1893–1972), schwedischer Trainer, Sportfunktionär und Filmemacher
 Joan Lucille Olander, Geburtsname von Mamie van Doren (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin
 Maaren Olander (* 1975), estnische Fußballspielerin
 Marcus Falk-Olander (* 1987), schwedischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Olander-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika